La cheminée Langevin est la cheminée d'une ancienne usine sucrière de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Située à Bois-Noirs à Saint-Joseph, elle est inscrite en totalité à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis l'arrêté du , ainsi que son terrain d’assiette, et l'usine en totalité est inscrite depuis l'arrêté du , qui se substitue au précédent.

Histoire

L'usine de Langevin fut la propriété de la famille Kerveguen.

Références

Annexes

Articles connexes
 Histoire économique de La Réunion.
 Culture de la canne à sucre à La Réunion.
 Saint-Joseph (La Réunion).
 Liste des monuments historiques de La Réunion.

Liens externes 
 

Langevin
Langevin
Monument historique inscrit en 2002
Monument historique inscrit en 2022
Architecture à Saint-Joseph (La Réunion)
Famille Le Coat de Kerveguen